Тягунов — русская фамилия; имеет женскую форму Тягунова.

 Известные носители 
 Тягунов, Александр Александрович (род. 1940) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы РФ, почётный гражданин Твери.
 Тягунов, Иван Петрович (1898—1967) — советский генерал-лейтенант.
 Тягунов, Михаил Александрович (1925—1997) — советский генерал-полковник.
 Тягунов, Никита Геннадьевич (1953—1992) — советский и российский кинорежиссёр.
 Тягунов, Роман Львович (1962—2000) — русский поэт.